Чемпионат России по шахматам проводится с 1920 года.

 2 чемпионата РСФСР (как страны: 1920, 1923 гг.),
 42 чемпионата РСФСР (краёв и областей: с 1928 по 1991 гг.)
 чемпионаты РФ (с 1992 по н.в.)

Всероссийские турниры 
Чемпионатами России можно считать 1—5-й Всероссийские турниры, а также два турнира, называвшиеся «Всероссийский турнир мастеров» (номера не имели).

Даты указаны по старому стилю.

Чемпионаты РСФСР с 1920 по 1991 год 
Москвичи и ленинградцы не имели права участвовать в первенствах РСФСР, так как у них были собственные чемпионаты. Иногда им разрешали играть, но только вне конкурса.

1-й и 2-й чемпионаты РСФСР считались одновременно 1-м и 2-м чемпионатами СССР.

Чемпионаты с 1992 года 
С 1992 года законное право играть в чемпионатах России получили москвичи и петербуржцы.

Литература 
 Избранные партии гроссмейстеров и мастеров РСФСР, 1962, «Советская Россия», С. 105;
 Шахматы в СССР, 1987, № 8, С.7.

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по шахматам среди женщин

Россия